Brandtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brandtjärnen (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Brandtjärnen (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Norra Brandtjärnen, sjö i Årjängs kommun, 
Södra Brandtjärnen, sjö i Årjängs kommun, 
Brandtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn